La siglas DSN pueden referirse a:
 DSN como abreviatura del concepto informático Data Source Name.
 DSN como siglas de la Deep Space Network (Red del Espacio Profundo). Serie de antenas de la NASA en distintas partes del mundo usadas para comunicarse con sondas espaciales.
 DSN como abreviatura de la Doctrina de Seguridad Nacional, política exterior de EE. UU. en Latinoamérica en los años 1960.
 DSN como siglas del Departamento de Seguridad Nacional (España).